Кубок Чехословакии по футболу () — национальный футбольный кубок Чехословакии, проводившийся с 1960 по 1993 годы.

У этого турнира был ряд предшественников: Благотворительный кубок (1906—1916), Среднечешский кубок (1918—1942), Кубок Чехии (1940 - 1946) (1940—1946) Кубок Чехословакии (1951—1952), Спартакиада (1955, 1960). Одновременно с Кубком Чехословакии в Чехии проводился Кубок Чехии (1970—1993).

Чаще всего (по 8 раз) обладателями этого кубка становились пражские клубы «Спарта» и «Дукла».

После распада Чехословакии в 1993 появилось два отдельных турнира: Кубок Чехии и Кубок Словакии.

Финальные матчи

Источники 
 Травкин Н. И. Планета Футбол: Путеводитель по странам и континентам. М., 2002
 Статистика кубка на RSSSF

Чехословакия
Футбольные соревнования в Чехословакии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1960 года
Исчезли в 1993 году